Дивізіон 2: 1960 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 46 клубів, розділені на чотири групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1960 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІФ «Ельфсборг» (Бурос), Еребру СК, ІФК Лулео і ІФК Крістіанстад. 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ІФ «Ельфсборг» (Бурос) та Еребру СК.

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style=text-align:left|ІФК Лулео|| 18 || 13 || 2 || 3 || 47 || 16 || 31 || 28
|-
| 2 ||style=text-align:left|ІФК Гольмсунд|| 18 || 12 || 2 || 4 || 45 || 17 || 28 || 26
|-
| 3 ||style=text-align:left|Шеллефтео АІК|| 18 || 10 || 2 || 6 || 44 || 32 || 12 || 22
|-
| 4 ||style=text-align:left|ІФК Естерсунд|| 18 || 9 || 3 || 6 || 43 || 30 || 13 || 21
|-
| 5 ||style=text-align:left|Буденс БК|| 18 || 9 || 3 || 6 || 33 || 28 || 5 || 21
|-
| 6 ||style=text-align:left|ІФ «Фріска Вільйор» (Ерншельдсвік)|| 18 || 6 || 5 || 7 || 41 || 36 || 5 || 17
|-
| 7 ||style=text-align:left|Ликселе ІФ|| 18 || 6 || 3 || 9 || 13 || 28 || -15 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 8 ||style=text-align:left| «Віфста/Естрандс» ІФ (Тімро)|| 18 || 4 || 3 || 11 || 24 || 44 || -20 || 11
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style=text-align:left| «Марма» ІФ (Мармаверкен)|| 18 || 4 || 2 || 12 || 22 || 55 || -33 || 10
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style=text-align:left| ІФ «Ельгарна» (Гернесанд)|| 18 || 4 || 1 || 13 || 27 || 53 || -26 || 9
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style=text-align:left|Еребру СК|| 22 || 19 || 3 || 0 || 72 || 16 || 56 || 41
|-
| 2 ||style=text-align:left|СК «Сіфгелла» (Сефле)|| 22 || 14 || 2 || 6 || 57 || 31 || 26 || 30
|-
| 3 ||style=text-align:left|Карлстадс БІК|| 22 || 13 || 3 || 6 || 74 || 45 || 29 || 29
|-
| 4 ||style=text-align:left|Авеста АІК|| 22 || 11 || 4 || 7 || 54 || 38 || 16 || 26
|-
| 5 ||style=text-align:left|ІФК Ескільстуна|| 22 || 11 || 3 || 8 || 61 || 34 || 27 || 25
|-
| 6 ||style=text-align:left|ІФК Стокгольм|| 22 || 10 || 3 || 9 || 49 || 41 || 8 || 23
|-
| 7 ||style=text-align:left|ІК «Сіті» (Ескільстуна)|| 22 || 7 || 6 || 9 || 39 || 37 || 2 || 20
|-
| 8 ||style=text-align:left|Чепінг ІС|| 22 || 9 || 1 || 12 || 47 || 55 || -8 || 19
|-
| 9 ||style=text-align:left|ІК «Браге» (Бурленге)|| 22 || 7 || 5 || 10 || 38 || 46 || -8 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style=text-align:left|ІФК Кумла|| 22 || 6 || 2 || 14 || 37 || 53 || -16 || 14
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style=text-align:left|Малунг ІФ|| 22 || 5 || 0 || 17 || 31 || 100 || -69 || 10
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style=text-align:left|Седертельє СК|| 22 || 3 || 2 || 17 || 26 || 89 || -63 || 8
|}

Західний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style=text-align:left|ІФ «Ельфсборг» (Бурос)|| 22 || 20 || 1 || 1 || 80 || 29 || 51 || 41
|-
| 2 ||style=text-align:left|ІК «Оддевольд» (Уддевалла)|| 22 || 13 || 2 || 7 || 62 || 43 || 19 || 28
|-
| 3 ||style=text-align:left|«Норрбю» ІФ (Бурос)|| 22 || 12 || 3 || 7 || 45 || 38 || 7 || 27
|-
| 4 ||style=text-align:left|Гальмстад БК|| 22 || 10 || 5 || 7 || 59 || 42 || 17 || 25
|-
| 5 ||style=text-align:left|Гускварна ІФ|| 22 || 11 || 3 || 8 || 51 || 38 || 13 || 25
|-
| 6 ||style=text-align:left|«Естерс» ІФ (Векше)|| 22 || 10 || 4 || 8 || 48 || 45 || 3 || 24
|-
| 7 ||style=text-align:left|ГАІС Гетеборг|| 22 || 9 || 4 || 9 || 39 || 37 || 2 || 22
|-
| 8 ||style=text-align:left|Біллінгфорс ІК|| 22 || 6 || 5 || 11 || 39 || 49 || -10 || 17
|-
| 9 ||style=text-align:left|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)|| 22 || 7 || 3 || 12 || 28 || 54 || -26 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style=text-align:left|Ваггеридс ІК|| 22 || 7 || 2 || 13 || 51 || 64 || -13 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style=text-align:left|Тідагольмс ГІФ|| 22 || 4 || 4 || 14 || 38 || 74 || -36 || 12
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style=text-align:left|ФК Тролльгеттан|| 22 || 2 || 6 || 14 || 33 || 69 || -36 || 12
|}

Східний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style=text-align:left|ІФК Крістіанстад|| 22 || 14 || 4 || 4 || 49 || 32 || 17 || 32
|-
| 2 ||style=text-align:left|Ландскруна БоІС|| 22 || 12 || 7 || 3 || 44 || 20 || 24 || 31
|-
| 3 ||style=text-align:left| «Гегадальс» ІС (Карлсгамн)|| 22 || 13 || 4 || 5 || 43 || 27 || 16 || 30
|-
| 4 ||style=text-align:left|БК «Дербі» (Лінчепінг)|| 22 || 11 || 3 || 8 || 43 || 30 || 13 || 25
|-
| 5 ||style=text-align:left|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 22 || 7 || 8 || 7 || 27 || 31 || -4 || 22
|-
| 6 ||style=text-align:left|Роо ІФ|| 22 || 9 || 3 || 10 || 42 || 33 || 9 || 21
|-
| 7 ||style=text-align:left|Мутала АІФ|| 22 || 6 || 8 || 8 || 30 || 30 || 0 || 20
|-
| 8 ||style=text-align:left|Кальмар ФФ|| 22 || 8 || 4 || 10 || 38 || 43 || -5 || 20
|-
| 9 ||style=text-align:left|Гуннарсторпс ІФ|| 22 || 6 || 6 || 10 || 27 || 38 || -11 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style=text-align:left|Геганес БК|| 22 || 7 || 2 || 13 || 24 || 43 || -19 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style=text-align:left|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 22 || 5 || 5 || 12 || 26 || 42 || -16 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style=text-align:left|Персторпс СК|| 22 || 6 || 2 || 14 || 32 || 56 || -24 || 14
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style=text-align:left|ІФ «Ельфсборг» (Бурос)|| 3 || 3 || 0 || 0 || 10 || 6 || 4 || 6
|- style="background:#a8dca8"
| 2 ||style=text-align:left|Еребру СК|| 3 || 2 || 0 || 1 || 8 || 3 || 5 || 4
|-
| 3 ||style=text-align:left|ІФК Лулео|| 3 || 1 || 0 || 2 || 4 || 6 || -2 || 2
|-
| 4 ||style=text-align:left|ІФК Крістіанстад|| 3 || 0 || 0 || 3 || 5 || 12 || -7 || 0
|}

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1960 у Швеції